Furnas může být:
 Furnas (obec) obec v okrese Povoação na ostrově São Miguel v Azorách,
 Furnas (sopka) v této obci,
 Furnas (přehrada) – přehrada a elektrárna v Brazílii,
 Furnas (společnost) – brazilská společnost na výrobu a distribuci elektrické energie.

příjmení
 Robert Furnas (1824–1905) americký politik, guvernér státu Nebraska